Норвежците са етническа група в САЩ. Според оценки на Бюрото за преброяване на населението през 2009 г. те са 4 642 526 души, или 1,5 % от населението на страната.

История

Имиграция 
Численост на имигрантите от Норвегия през годините:

Численост и дял 
Численост и дял на норвежците според преброяванията на населението през годините (Бюро за преброяване на населението на САЩ):

Численост и дял на норвежците според оценки на Бюрото за преброяване на населението през 2009 г., по региони:

Численост 

Численост на норвежците според оценки и преброявания на населението през годините, по щати и територии:

Дял 

Дял на норвежците според оценки и преброявания на населението през годините, по щати и територии (в %):

Вижте също 
 Население на Съединените американски щати
 Бели хора в САЩ

Източници

Външни препратки 

САЩ
Етнически групи в САЩ